Umland peut faire référence à : 
 Kristin Umland, mathématicienne américaine.

 Amt Parchimer Umland, un amt de l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim dans le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, aen Allemagne.
 Amt Kirchspielslandgemeinde Heider Umland, un amt de l'arrondissement de Dithmarse, aen Allemagne.

 Andreas Umland (1967-), politologue, historien de l'Europe de l'Est et traducteur allemand.
  (1922–1990), chimiste allemand.
 Samuel J. Umland (1954-), professeur d'université, auteur, théoricien du cinéma et expert des médias.